Poás es un cantón y un volcán en un parque nacional en Costa Rica:

 Cantón de Poás.
 Parque nacional Volcán Poás.